Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2021 проводился с 23 по 30 октября 2021 в городе Пекин (Китай) на арене «Пекинский национальный плавательный комплекс» (переоборудованной на сезон 2021—2022 под арену для кёрлинга, где в том числе будут проходит соревнования по кёрлингу в рамках  и зимних Паралимпийских игр 2022). Турнир проводился в 15-й раз.

В турнире принимали участие 12 команд.

Первоначально проведение чемпионата планировалось на март 2021 года, но чемпионат был отложен на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19.

Согласно решению международного арбитража по спортивным вопросам, сборная России на этом чемпионате  должна была выступать как «команда Федерации кёрлинга России» («ФК России», ).

В финале команда Китая победила команду Швеции, во второй раз в своей истории став чемпионами мира. В матче за бронзу команда Федерации кёрлинга России победила команду США.

Официальный хештег чемпионата: #WWhCC2021 .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором по круговой системе каждая сборная играет по разу с каждой. Шесть лучших команд проходят в плей-офф, который разыгрывается по неполной олимпийской системе: команды, занявшие 1-е и 2-е места на групповом этапе, проходят сразу в полуфиналы; команды, занявшие на групповом этапе места с 3-го по 6-е, встречаются в четвертьфиналах, победители которых проходят в полуфиналы. Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие — в матче за 3-е место.

Все матчи играются в восемь эндов.

Время начала матчей указано местное (UTC+8).

Команды-участницы чемпионата

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Выбывают в турнир группы B следующего чемпионата мира

При одинаковом количестве побед команды ранжируются: у двух команд — по результату личной встречи, у трёх и более — по результатам встреч между этими командами.

Сессия 1. 23 октября, 14:05

Сессия 2. 23 октября, 19:05

Сессия 3. 24 октября, 9:05

Сессия 4. 24 октября, 14:05

Сессия 5. 24 октября, 19:05

Сессия 6. 25 октября, 9:05

Сессия 7. 25 октября, 14:05

Сессия 8. 25 октября, 19:05

Сессия 9. 26 октября, 9:05

Сессия 10. 26 октября, 14:05

Сессия 11. 26 октября, 19:05

Сессия 12. 27 октября, 9:05

Сессия 13. 27 октября, 14:05

Сессия 14. 27 октября, 19:05

Сессия 15. 28 октября, 9:05

Сессия 16. 28 октября, 14:05

Сессия 17. 28 октября, 19:05

Плей-офф 

Четвертьфинал. 29 октября, 14:05

Полуфинал. 29 октября, 19:05

Матч за 3-е место. 30 октября, 10:05

Финал. 30 октября, 14:35

Итоговая классификация 

 Выбывают в турнир группы B следующего чемпионата мира

Награды 
 Почётный приз Wheelchair Sportsmanship Award, присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство» по результату рейтингового голосования спортсменов-участников чемпионата, получил Оле Фредрик Сиверсен (сборная Норвегии).

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты — Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2021 на сайте WCF
 2021 Kuntai World Wheelchair Curling Championship - CurlingZone

2021
Международные соревнования по кёрлингу в Китае
Спорт в Китае в 2021 году
Чемпионаты мира в Китае
Международные спортивные соревнования в Пекине
Октябрь 2021 года